DOS steht als Abkürzung für:
 Demokratische Opposition Serbiens
 Designer Outlet Soltau, ein Einkaufszentrum
 Deutsche Orient-Stiftung
 Digital Office System, eine Softwarelösung für E-Business-Unternehmen
 Directly Operated Shop, engl. für Direktvertrieb
 Disk Operating System, diskettenbasierende Computer-Betriebssysteme, insbesondere:
 PC-kompatibles DOS 
 DOS International, den ehemaligen Namen der Zeitschrift PC Magazin
 Dolgowremennaja orbitalnaja stanzija, russ. für Langzeit-Orbital-Station, siehe Saljut
 Duale Oberschule, ein Schulform-Modellversuch in Rheinland-Pfalz

DoS steht als Abkürzung für:
 Denial of Service, einen Ausfall eines Netzwerkdienstes infolge eines Überlastungsangriffs
 Density of States, engl. für Zustandsdichte (Festkörperphysik)
 U.S. Department of State, das US-amerikanische Außenministerium

Dos steht für:
 den Ringnamen des US-amerikanischen Profiwrestlers Nick Dinsmore (* 1975)
 Dos (Album), Musikalbum der amerikanischen Punkband Green Day
 Mitgift, vom lateinischen dos

Siehe auch:
 Doss

Abkürzung